El torneo femenino de Tenis en su categoría individuales en Santiago 2014 se desarrolla en el Court Central del Estadio Nacional entre los días 10 y 16 de marzo de 2014. Participan del cuadro principal 29 tenistas.

Cuadro

Medallero 

Tenis en 2014
Tenis en los Juegos Suramericanos de 2014